В июне 2015 года в Республике Молдова прошли всеобщие местные выборы, в ходе которых были избраны 898 примаров, 1120 районных советников и 10 630 сельских/городских советников.

Результаты голосования

Выборы в Муниципальный совет Кишинёва

Выборы примара Кишинёва 
 См. статью Выборы примара Кишинёва (2015).

Выборы в Городской совет коммуны Бэчой муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Бэчой муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Бубуечь муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Бубуечь муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Будешть муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Будешть муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Чореску муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Чореску муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Кодру муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Кодру муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Колоница муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Колоница муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Кондрица муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Кондрица муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Крикова муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Крикова муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Крузешть муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Крузешть муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Дурлешть муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Дурлешть муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Гидигич муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Гидигич муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Грэтиешть муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Грэтиешть муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Сынжера муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Сынжера муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Стаучень муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Стаучень муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Тохатин муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Тохатин муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Трушень муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Трушень муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Вадул луй Водэ муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Вадул луй Водэ муниципия Кишинэу

Выборы в Городской совет коммуны Ватра муниципия Кишинэу

Выборы примара коммуны Ватра муниципия Кишинэу

Выборы в Муниципальный совет Бельц

Выборы примара Бельцы

Выборы в совет Новоаненского района

Выборы в совет Бессарабского района

Выборы в совет Бричанского района

Выборы в совет Кагульского района

Выборы в совет Каларашского района

Выборы в совет Кантемирского района

Выборы в совет Каушанского района

Выборы в совет Чимишлийского района

Выборы в совет Криулянского района

Выборы в совет Дондюшанского района

Выборы в совет Дрокиевского района

Выборы в совет Дубоссарского района

Выборы в совет Единецкого района

Выборы в совет Фалештского района

Выборы в совет Флорештского района

Выборы в совет Глодянского района

Выборы в совет Хынчештского района

Выборы в совет Яловенского района

Выборы в совет Леовского района

Выборы в совет Ниспоренского района

Выборы в совет Окницкого района

Выборы в совет Оргеевского района

Выборы в совет Резинского района

Выборы в совет Рышканского района

Выборы в совет Сынжерейского района

Выборы в совет Шолданештского района

Выборы в совет Сорокского района

Выборы в совет Штефан-Водского района

Выборы в совет Страшенского района

Выборы в совет Тараклийского района

Выборы в совет Теленештского района

Выборы в совет Унгенского района

Источники 
 http://www.e-democracy.md/elections/local/2015/

Местные выборы в Молдавии
Выборы 2015 года
Июнь 2015 года
2015 год в Молдавии